Marcangeli est un patronyme d'origine italienne et corse, dérivé du prénom Marcangelo (contraction des prénoms Marco et Angelo), notamment porté par :

ordre alphabétique
 Laurent Marcangeli (né en 1980), homme politique français ;
 Marc Marcangeli (1939–2005), homme politique français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Patronyme corse